Název Rtyně má více sídel:
 Rtyně – část obce Zaloňov v okrese Náchod
 Rtyně v Podkrkonoší – město v okrese Trutnov
 Rtyně nad Bílinou – obec v okrese Teplice

Externí odkazy